Андрей Большаков:
 Большаков, Андрей Валентинович (1963—1985) — летчик-штурман, участник Афганской войны.
 Большаков, Андрей Владимирович (род. 1956) — гитарист, игравший в группах «Ария» и «Мастер».
 Большаков, Андрей Георгиевич (род. 1970) — российский политолог, профессор Казанского университета.
 Большаков, Андрей Олегович (род. 1958) — российский египтолог, профессор СПбГУ.